Демографические особенности населения Соломоновых Островов включают: плотность населения, этническую принадлежность, уровень образования, здоровье населения, экономический статус, религиозную принадлежность и другие аспекты.

Соломоновы Острова включают в себя различные культуры, языки и обычаи. Из них 94,5 % составляют меланезийские, 3 % — полинезийские и 1,2 % — микронезийские. Кроме того, зарегистрировано небольшое количество европейцев и китайцев. Население использует около 120 местных языков.

Большинство людей проживают в небольших, широко рассредоточенных поселениях вдоль побережья. Шестьдесят процентов живут в населенных пунктах с населением менее 200 человек, и только 10 % проживают в городских районах.

Столица Хониара расположена на Гуадалканале, самом большом острове. Другими крупными городами являются Гизо, Ауки и .

Большинство жителей Соломоновых Островов исповедуют христианство, преобладающие ветви: англиканство, методизм, католическая церковь, евангелистская церковь церковь адвентистов седьмого дня . Около 5 % населения придерживаются традиционных верований.

Основными характеристиками традиционной меланезийской социальной структуры являются:
 Натуральное хозяйство;
 Признание родственных связей с соблюдением обязательств, выходящими за пределы непосредственной семейной группы;
 Как правило, равноправные отношения, подчеркивающие приобретенный, а не наследственный статус;
 Сильная привязанность людей к земле.

Большинство островитян поддерживают эту традиционную социальную структуру и находят свои корни в деревенской жизни.

Демографическая статистика 
Демографическая статистика взята из Всемирной книги фактов.

Население 
 622469

Возрастная структура 
 0-14 лет: 35,68 % (мужчины 114 349 / женщины 107 750)
 15-24 года: 20,01 % (мужчины 64 036 / женщины 60 512)
 25-54 года: 35,73 % (мужчины 113 306 / женщины 109 133)
 55-64 года: 4,45 % (мужчины 13 863 / женщины 13 820)
 65 лет и старше: 4,13 % (мужчины 12 315 / женщины 13 385) (2015 год).

Коэффициент прироста населения 
 2,02 %

Коэффициент рождаемости 
 25,77 рождений / 1000 человек населения

Смертность 
 3,85 смертей / 1000 человек населения

Чистый коэффициент миграции 
 −1,75 мигрантов / 1000 человек

Урбанизация 
 Городское население: 22,3 % от общей численности населения
 Коэффициент урбанизации: 4,25 % динамика роста за год

Соотношение полов 
 При рождении: 1,05 мужчин / женщин
 0-14 лет: 1,06 мужчин / женщин
 15-24 года: 1,06 мужчин / женщин
 25-54 года: 1,04 мужчины / женщины
 55-64 года: 1 мужчина / женщина
 65 лет и старше: 0,92 мужчин / женщин
 Общая численность населения: 1,04 мужчин / женщин (2015 год)

Коэффициент младенческой смертности 
 114 смертей / 100 000

Ожидаемая продолжительность жизни 
 Общая численность населения: 75,12 лет
 Мужчина: 72,49 лет
 Женщина: 77,88 лет

(2015 год)

Общий коэффициент рождаемости 
 3,28 рождённых детей на одну женщину (2015 год)

Расходы на здравоохранение 
 5,1 % ВВП

Доступность здравоохранения 
 0,22 врачей / 1000 человек населения

Доступность мест в больницах 
 1,3 / 1000 человек населения

Национальность 
 Solomon Islanders (существительное)
 Solomon Islander (прилагательное)

Этнические группы 
 Меланезийцы 95,3 %
 Полинезийцы 3,1 %
 Микронезийцы s1.2 %,
 Другие 0,3 %

Религии 
 Протестантизм 73,4 %
 Англиканство 31,9 %
 Евангельские христиане 17,1 %
 Церковь адвентистов седьмого дня 11,7 %
 Объединенная церковь Христа 10,1 %
 Баптизм 2,5 %
 Католицизм 19,6 %
 Иные ветви христианства 2,9 %
 Другие религии 4 %
 Отсутствует 0,03 %,
 Не указано 0,1 %

Языки 
 Пиджин Соломоновых Островов
 Английский (официальный) (говорят только 1 % −2 % населения)
 120 языков коренных народов

Грамотность 
 Общая численность населения: 84,1 %
 Мужчины: 88,9 %
 Женщины: 79,2 %

Примечания 

Население Соломоновых Островов